Владимир Стојковић може да се односи на:

 Владимир Стојковић (1983), српски фудбалски голман и дугогодишњи репрезентативац Србије
 Владимир Стојковић (1988), српски фудбалер
 Владимир Стојковић (1996), српски фудбалски голман, тренутно члан Есторила